João Batista da Silva – ex calciatore brasiliano
João Batista da Silva – velocista brasiliano